Collegio elettorale di Mazara del Vallo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Mazara del Vallo – collegio elettorale del Senato della Repubblica